Рафаэль Бабаян:
 Бабаян, Рафаэль Петросович (1927—1998) — советский художник и кинорежиссёр.
 Бабаян, Рафаэль Суренович (род. 1927) — советский художник, заслуженный художник Армянской ССР.